Het ATP-toernooi van Casablanca 2006 (met de officiële naam Grand Prix Hassan II) werd gespeeld van 24 tot en met 30 april 2006. Er werd gespeeld op outdoor gravelbanen van het Complexe Al Amal in de Marokkaanse stad Casablanca.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Casablanca
ATP-toernooi van Casablanca